Franchi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Franchi (1819-1878), cardenal y arzobispo católico italiano.
 Ana Franchi (1956), química argentina.
 Antonio Franchi (1638-1709), pintor italiano del siglo XVII.
 Artemio Franchi (1922-1983), dirigente deportivo italiano.
 Franco Franchi (nacido Francesco Benenato; 1928-1992), actor italiano.
 Giovannina Franchi (1807-1872), religiosa italiana
 Paola Franchi (1953), diseñadora de interiores, artista, autora y ex modelo italiana.

Además, puede hacer referencia a:
 Estadio Artemio Franchi, estadio de fútbol de Florencia, Italia.
Estadio Artemio Franchi, estadio multiusos de Siena, Italia

Apellidos italianos